Рустам Раилович Шагиев () — советский и российский легкоатлет, специалист по бегу на длинные дистанции и марафону. Выступал 1986—1995 годах, обладатель серебряной медали Универсиады, двукратный победитель Сибирского международного марафона, многократный призёр первенств всесоюзного и всероссийского значения, участник ряда крупных международных стартов на шоссе. Представлял Ульяновск и спортивное общество «Урожай». Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Рустам Шагиев родился 23 января 1963 года. Занимался лёгкой атлетикой в Ульяновске под руководством заслуженного тренера РСФСР Николая Дмитриевича Карпова. Выступал за добровольное спортивное общество «Урожай» и Профсоюзы.

Впервые заявил о себе на всесоюзном уровне в сезоне 1986 года, когда занял 16-е место на марафоне в Вильнюсе и выиграл марафон в рамках IX летней Спартакиады народов СССР в Ташкенте.

В 1987 году с личным рекордом 2:13:33 финишировал седьмым на марафоне в Ужгороде, занял восьмое место на чемпионате СССР в Могилёве, показал шестой результат на марафоне в Белой Церкви.

В 1988 году был седьмым на марафоне в Витри-сюр-Сен, 13-м на марафоне в Ужгороде, шестым на чемпионате СССР в Таллине, закрыл десятку сильнейших Нью-Йоркского марафона.

В 1989 году занял 13-е место на Кубке мира по марафону в Милане, в беге на 10 000 метров стал третьим на Мемориале братьев Знаменских в Волгограде и восьмым на чемпионате СССР в Горьком. Будучи студентом, представлял Советский Союз на Всемирной Универсиаде в Дуйсбурге — в программе марафона показал время 2:14:59 и завоевал серебряную награду. Также в этом сезоне был 12-м на Нью-Йоркском марафоне.

В 1990 году занял 24-е место на Лондонском марафоне, финишировал шестым в беге на 10 000 метров на чемпионате СССР в Киеве, показал 13-й результат в марафоне на чемпионате Европы в Сплите, пятый результат на Фукуокском марафоне.

В 1991 году выступил на нескольких коммерческих шоссейных стартах в США, занял 53-е место на Лондонском марафоне (Кубок мира по марафону), в беге на 10 000 метров был шестым на Мемориале Знаменских в Москве, превзошёл всех соперников на Сибирском международном марафоне в Омске и на Берлинском полумарафоне, пришёл к финишу четвёртым на Берлинском марафоне, сошёл на Калифорнийском международном марафоне в Сакраменто.

В 1992 году занял 35-е место на Лондонском марафоне, третье место на Сибирском международном марафоне, 15-е место на Берлинском марафоне.

В 1993 году финишировал седьмым на Лос-Анджелесском марафоне.

В 1994 году был четвёртым на Севильском марафоне, 14-м на Энсхедском марафоне, вновь выиграл Сибирский международный марафон, показал 12-й результат на Лозаннском марафоне.

В 1995 году стал девятым на Севильском марафоне и шестым на Дунайском марафоне в Братиславе.

Впоследствии занимался бизнесом. Жена Наталья Шагиева (Бардина) — так же титулованная бегунья. В семье пятеро детей: дочери Алсу и Рамиля, сыновья Эмиль, Роберт и Марсель. В 2017 году вместе с женой был награждён медалью ордена «Родительская слава».

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции СССР
Бегуны на длинные дистанции России
Марафонцы СССР
Марафонцы России
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Спортсмены Ульяновска
Награждённые медалью ордена «Родительская слава»